Phyllodromica — рід тарганів родини Blattellidae.

Класифікація 
 Phyllodromica acarinata
 Phyllodromica acuminata
 Phyllodromica adelungi
 Phyllodromica adspersa
 Phyllodromica adusta
 Phyllodromica agenjoi
 Phyllodromica algerica
 Phyllodromica amedegnatoi
 Phyllodromica andorrana
 Phyllodromica asiatica
 Phyllodromica atlantica
 Phyllodromica baetica
 Phyllodromica barbata
 Phyllodromica beybienkoi
 Phyllodromica bicolor
 Phyllodromica bolivari
 Phyllodromica bolivariana
 Phyllodromica brevipennis
 Phyllodromica brevisacculata
 Phyllodromica brullei
 Phyllodromica carniolica
 Phyllodromica carpetana
 Phyllodromica cazurroi
 Phyllodromica chladeki
 Phyllodromica chopardi
 Phyllodromica cincticollis
 Phyllodromica clavisacculata
 Phyllodromica coniformis
 Phyllodromica crassirostris
 Phyllodromica cretensis
 Phyllodromica curtipennis
 Phyllodromica delospuertos
 Phyllodromica dobsiki
 Phyllodromica donskoffi
 Phyllodromica erythrura
 Phyllodromica euxina
 Phyllodromica fernandesiana
 Phyllodromica galilaeana
 Phyllodromica globososacculata
 Phyllodromica graeca
 Phyllodromica harzi
 Phyllodromica hungarica
 Phyllodromica integra
 Phyllodromica intermedia
 Phyllodromica irinae
 Phyllodromica isolata
 Phyllodromica janeri
 Phyllodromica javalambrensis
 Phyllodromica kiritshenkoi
 Phyllodromica krausei
 Phyllodromica laticarinata
 Phyllodromica lativittata
 Phyllodromica lindbergi
 Phyllodromica llorenteae
 Phyllodromica maculata
 Phyllodromica maculosa
 Phyllodromica maghrebina
 Phyllodromica marginata
 Phyllodromica megerlei
 Phyllodromica merrakescha
 Phyllodromica montana
 Phyllodromica moralesi
 Phyllodromica nadigi
 Phyllodromica nigriventris
 Phyllodromica notabilis
 Phyllodromica nuragica
 Phyllodromica opaca
 Phyllodromica pallida
 Phyllodromica pallidula
 Phyllodromica paludicola
 Phyllodromica panteli
 Phyllodromica pavani
 Phyllodromica persa
 Phyllodromica polita
 Phyllodromica porosa
 Phyllodromica princisi
 Phyllodromica pulcherrima
 Phyllodromica pygmaea
 Phyllodromica quadrivittata
 Phyllodromica retowskii
 Phyllodromica rhomboidea
 Phyllodromica riparia
 Phyllodromica sacarraoi
 Phyllodromica sardea
 Phyllodromica schelkovnikovi
 Phyllodromica septentrionalis
 Phyllodromica striolata
 Phyllodromica subaptera
 Phyllodromica sulcata
 Phyllodromica tarbinskyi
 Phyllodromica tartara
 Phyllodromica tenebricosa
 Phyllodromica tenuirostris
 Phyllodromica theryi
 Phyllodromica transylvanica
 Phyllodromica trivittata
 Phyllodromica turanica
 Phyllodromica tyrrhenica
 Phyllodromica vicina
 Phyllodromica vignai
 Phyllodromica virgulata
 Phyllodromica znojkoi

Джерела 

Таргани
Роди тарганів